El término «rendez-vous» - o «rendezvous» es un término de origen francés (pronunciado  en el original, aprox. "randevú"). Significa «encuentro» o «cita». Puede referirse a:

Astronáutica 
 Encuentro espacial (también llamado rendezvous espacial por calco del inglés space rendezvous), un encuentro entre dos naves espaciales.
 Rendezvous pitch maneuver, maniobra realizada por el transbordador espacial cuando se encuentra con la Estación Espacial Internacional antes de acoplarse.

Cine 
 Rendez-vous (1935), película de William K. Howard.
 Rendez-vous (1940), película de Ernst Lubitsch.
 Rendez-vous (1985), película de André Téchiné.
 Rendezvous (2016), película de Guillermo Julián y Román Santiago Pidre.
 Rendezvous, serie de televisión de 1959.

Informática 
 Primitiva de sincronización rendezvous, usada en la programación de sistemas a los que permite intercambiar datos de forma coordinada.

Literatura
 Rendezvous with Rama (1973), libro de Arthur C. Clarke

 Música 
Bandas
 Rendezvous at two (UK, R&B/soul).
Álbumes
 Rendezvous (1979), álbum de CANO.
 Rendez-vous (1986), álbum de Jean-Michel Jarre.
 Rendezvous (1992), álbum de Christopher Cross.
 Rendez-vous (1998), álbum de Patricia Kaas.
 Rendez-vous (2003), álbum de In-Grid.
 Rendez-vous (2004), álbum de Jane Birkin.
 Rendez-vous (2007), álbum de David Vendetta.
Canciones
Seaside Rendezvous (1975), canción del grupo británico Queen.
Rendezvous (1976), canción de Tina Charles.Rendez-vous (1980), canción de Mezzoforte.
 Rendez-vous (1983), canción de Alain Chamfort.
Secret Rendezvous (1983),canción del grupo Experimental Products
 Rendez-vous (1996), canción de 2Be3.
Rendezvous (1996), canción de The Rutles
 Rendez-vous (1998), canción de Bruce Springsteen.
Rendez-vous with anus (1998) Canción del grupo noruego Turbonegro.
 Rendez-vous (1999), canción de Basement Jaxx.
 Rendez-vous (2000), canción de Craig David.Rendez-vous (2000), canción de Bajofondo.Le Rendez-Vous (2000),(canción de Manu Chao - del Álbum Próxima Estación... Esperanza)
Moonlight Rendezvous (2001), canción de The Other People Place.
 Rendez-vous (2004), canción de Lynnsha.
 Rendez-vous espacial (2013), canción de Fangoria - del álbum Cuatricromía.
 Rendezvous  (2014), canción de Limbo way.
 The Rendezvous (2014) Rob Cantor
 Rendez Vous  (2015), canción de la cantante INNA, de su álbum INNA.
 Rendez-Vous  (2015), canción de MUCC, de su álbum T.R.E.N.D.Y. -Paradise from 1997-.
 Rendezvous  (2016), canción de Sik-k.Rendezvous Girl (2016), canción de Santigold, de su álbum 99 Cents.
 Rendezvous ' (2017), canción de Scandroid.
 Rendezvous (2018), canción de Years & Years.
 Rendez-vous (2018), canción de Enca.rendezvous 18.6y (2018), canción de LOONA.
 Avenue Of Rendez-vous (2019), canción de Phuture Noize.Rendez-vous'' (2019), álbum de Lim Hyunsik (miembro de BTOB)
Rendezvous(2020), canción de la girlband británica Little Mix (Confetti album)
Moonlight Rendezvous (2021), canción de la banda finlandesa de power metal melódico Beast in Black.
Rendezvous (2022) canción del dúo Social Club Misfits ft. Torey D'Shaun

Enlaces externos